Влади́мир Ива́нович Во́ронов:
 Воронов, Владимир Иванович (1891—1985) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Воронов, Владимир Иванович (1923—2004) — генерал-полковник авиации, командующий ВВС ЧФ, писатель.